Цемах (от ) — многозначный термин.

 Цемах («отпрыск») — имя или прозвище Зоровавеля — рус. перевод «ОТРАСЛЬ» ().

Топоним 
  (Самах) — палестинская деревня.

Фамилия 
 Цемах, Владимир Борисович (род. 1961) — участник войны на востоке Украины, свидетель по делу о катастрофе Boeing 777.
 Цемах, Наум Лазаревич (1887—1939) — российский еврейский актёр и режиссёр.
 Цемах Шабад (1864—1935) — российский и польский медик, еврейский общественный деятель, публицист и редактор.
 Цемах-Цедек (1789—1866) — 3-й любавичский ребе.

См. также 
 Цема

Примечания 

